Шони — многозначное понятие. В англоязычных странах ударение падает на первый слог — Шо́ни ( — слово англосаксонского происхождения, производное от алг. Ša˙wano˙ki, Shaawanwaki — букв. перевод южане), во франкоязычных на второй — Шони́ ().

Этнология 
 Шони, или шауни, — индейский народ Северной Америки алгонкинской группы.
 Шони — язык народа шони.

Топонимы

США 
  — невключённая территория в Вайоминге. 
 Шони — национальный лес в Иллинойсе.
 Шони — округ в Канзасе.
 Шони — город в Канзасе.
  — невключённая территория в Колорадо.
  — деревня в округе Аллен, Огайо.
  — статистически обособленная местность в округе Гамильтон, Огайо.
  — деревня в округе Перри, Огайо.
 Шони —  город в Оклахоме.

Франция 
 Шони — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Шони — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.

Имя 
 Смит, Шони (род. 1969) — американская телеведущая, актриса, певица.

См. также 
 CH-21 Shawnee — американский военно-транспортный вертолёт.
 Шошони